

Arte 
 Shunga - forma d'arte erotica giapponese in stile Ukiyo-e

Cinema 
 Shunga - film giapponese del 1983 diretto da Shôgorô Nishimura

Geografia 
 Shunga - villaggio della penisola di Zaonezhie, nella Repubblica di Karelia, in Russia

Persone 
 Pusyamitra Shunga - fondatore e il primo re della dinastia Shunga nel Nord dell'India

Storia 
 Shunga - dinastia indiana che controllò una parte dell'India dal 185 a.C. al 73 a.C.